Pirita est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Pirita, localité en banlieue de Tallinn
Pirita, quartier de Tallinn
Pirita, fleuve affluent de la baie de Tallinn

, village du raion de Dubăsari

Pirita, village de la ville de Zlatna dans le județ d'Alba

Voir aussi

Homonymie de toponyme